Выборы депутатов Жогорку Кенеша прошли в Киргизии 4 октября 2015 года.

В выборах принимали участие 14 партий. Всего в парламент прошли шесть партий.

Избирательное законодательство 
Выборы проходят по пропорциональной системе: 120 депутатов избираются по партийным спискам в едином избирательном округе. Общее число кандидатов, выдвигаемых партией по списку, не может быть менее 120 и более 200 кандидатов. При определении списка кандидатов политическая партия обязана учесть представительство:
 не более 70 % кандидатов одного пола;
 не менее 15 % кандидатов не старше 35 лет;
 не менее 15 % кандидатов, имеющих различную национальную принадлежность;
 не менее 2 кандидатов — лица с ограниченными возможностями здоровья.

По результатам выборов партии может быть предоставлено не более 65 мест. Для попадания в парламент необходимо преодолеть 7%-й барьер по единому округу и 0,7%-й барьер во всех областях и городах республиканского значения.

Результаты голосования

Примечания 

Киргизия
2015 год в Киргизии
Парламентские выборы в Киргизии
Октябрь 2015 года